Van kan avse:

van- – ett svenskt (germanskt) ordförled van- med betydelsen illa, felaktig
Vaner – det fornnordiska gudasläktet (van [mindre vanligt] en medlem av släktet]).
van (nederländska) – en nederländsk preposition som förekommer i efternamn, till exempel van den Berg.
Van Vilayet – en provins i Osmanska riket
ett annat ord för skåpbil eller minibuss

Personer
Van (artist) – en artist

Geografi

Antarktis 

 Van (ö),

Storbritannien 

 Van, Wales, community i Caerphilly, Wales

Sverige 

 Van (Älvdalens socken, Dalarna), sjö, Dalarnas län, 
 Van, Vansbro och Mora, sjö, Dalarnas län,

Turkiet 

 Van (provins), 
 Van, Turkiet, 
 Van Ferit Melen Airport, flygplats, 
Vansjön – en sjö i östra Turkiet, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar